Salameh ist der Familienname folgender Personen:

 Adel Salameh (1966–2019), palästinensischer Oudspieler
 Ali Hassan Salameh (1940–1979), palästinensisches Oberhaupt der Terrorgruppe Schwarzer September
 Ibrahim Salameh (* 1945), syrischer Ordensgeistlicher, melkitisch griechisch-katholischer Apostolischer Exarch von Argentinien
 Mohammad Salameh (* 1967), palästinensischer Terrorist
 Riad Salameh (* 1950), libanesischer Zentralbankleiter